Гамберги́т — относительно редкий минерал класса боратов, основной борат бериллия.

Кристаллы призматические, часто несут продольную штриховку. Плеохроизм и люминесценция отсутствуют, дисперсия 0,015, двупреломление +0,072, спектр поглощения не интерпретируется.

Состав (%): ВеО — 53,31; В2О3 — 37,09; остальное — вода.

Минерал обнаружен в 1890 году и назван в честь шведского минералога и географа А.Гамберга (Axel Hamberg; 1863—1933). Представляет интерес преимущественно как коллекционный материал. Попытки обработки гамбергита с целью использовать его как ювелирного камня были не очень успешны, так как стеклянный блеск делает огранённый камень похожим на стекло.

Месторождения 
Образуется в пегматитах, встречается также в россыпях вместе с ювелирными камнями в Индии, Норвегии (месторождение Лангесунс-фьорд, где гамбергит был впервые открыт), на Мадагаскаре (где находилось наиболее значительное месторождение, ныне отработанное).

Литература 
 
 Шуман В. Мир камня. Драгоценные и поделочные камни. — М.: Мир, 1986. С.172.

Ссылки 

 Характеристика гамбергита 
 Гамбергит в Геологическом толковом словаре
 Гамбергит в Геовикипедии 

Минералы бора
Минералы бериллия
Бораты (минералы)